Фламуртарі:
  Фламуртарі (Вльора) — албанський футбольний клуб із Вльори.
 Фламуртарі (стадіон) — стадіон клубу Фламуртарі (Вльора).
  Фламуртарі (Приштина) — косовський футбольний клуб з міста Приштина.